Llista d'asteroides del 89.001 al 90.000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 89001–89100 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 89101–89200 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 89201–89300 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 89301–89400 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 89401–89500 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 89501–89600 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 89601–89700 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 89701–89800 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 89801–89900 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 89901–90000 [ modifica]